Гарри Пэйн (; ) — британский художник-баталист и униформист.

Биография 
Генри Джозеф «Гарри» Пэйн родился в Лондоне в семье Джозефа и Маргарет Софи Пейн. Его отец был клерком в адвокатской конторе.

Вместе со своим братом Артуром К. Пейном, Гарри Пэйн создал рисунки для множества серий открыток, большинство из которых были посвящены военной тематике.

В 1898 году Гарри Пэйн и его брат Артур создали серию хромолитографических и литографических иллюстраций для издания поэмы Роберта Браунинга «Гамельнский крысолов».

Гарри Пэйн служил вольноопределяющимся с неполной занятостью в Королевском полку йоменов Западного Кента. В 1905 году он получил медаль за выслугу лет, а затем и звание сержанта.

16 июня 1887 года художник женился на Сюзанне Терезе Коссинс, детей у них не было.

Большинство картин Гарри Пэйна посвящены батальной тематике. Его картина 1901 года «Королевская конная гвардия» была продана аукционным домом «Бонхамс» в 2007 году за 50 000 фунтов стерлингов.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Cane, Michael (1977). For Queen and Country: The Career of Harry Payne, Military Artist, 1858—1927. Kingston: Michael Cane.
 Harrington, Peter (2001). British Army Uniforms in Color as Illustrated by John McNeill, Ernest Ibbetson, Edgar A. Holloway and Harry Payne, c. 1908—1919. Atglen, PA: Schiffer. ISBN 0-7643-1302-9
 Harris, R.G., "Harry Payne — Military Artist, " Tradition, No. 46, 1970, pp. 13-16.

Художники Англии XIX века
Художники Англии XX века
Художники-баталисты Великобритании